Greatest Hits — сборник лучших песен американской стоунер-рок-группы Monster Magnet, выпущенный 15 сентября 2003 года лейблом A&M Records. Компиляция состоит из двух дисков: первый CD содержит самый известный материал Monster Magnet, за исключением дебютного студийного альбома Spine of God; на втором диске представлены музыкальные видео группы, несколько би-сайдов и раритетных записей.

Список композиций

Участники записи 
 Дэйв Вайндорф — вокал, гитары, клавишные
 Эд Манделл — соло-гитара
 Фил Кайвано — гитара
 Джо Каландра — бас-гитара
 Джо Клейман — барабаны

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Monster Magnet
 Greatest Hits на Discogs

Сборники 2003 года
Альбомы Monster Magnet
Сборники A&M Records